Adobe kan have flere betydninger:

 Adobe – et byggemateriale
 Adobe Systems – et amerikansk it-firma
 Adobe-bækken (Santa Clara County) – et vandløb i Californien
 Adobe-bækken (Sonoma County) – et vandløb i Californien